Евге́ний Алекса́ндрович Го́родов (13 декабря 1985, Барнаул, СССР) — российский футболист, вратарь.

Карьера 
Воспитанник барнаульского футбола. В 6 лет начал заниматься в школе местного «Динамо», где работал его отец. Первый матч за основной состав провёл 16 октября 2004 года с «Шахтёром» Прокопьевск, сменив в воротах на 68-й минуте Сергея Бакаева.

В начале 2006 года перешёл в команду Премьер-лиги «Томь», однако выступал за дублирующий состав, сыграв за основной только одну встречу. 20 сентября 2006 года в ответном матче 1/16 финала Кубка России с кировским «Динамо» Городов провёл на поле весь матч. В 2008 году на правах аренды вернулся в родное барнаульское «Динамо», которое выступало в первом дивизионе. По итогам сезона команда заняла двадцатое место и выбыла во второй дивизион. Следующий сезон Городов также провёл в аренде в клубе первого дивизиона — в «Чите». По итогам сезона команда заняла 17 место и покинула первый дивизион, а Городов вернулся в «Томь». В 2010 году третий раз отправился в аренду в первый дивизион — стал игроком «Шинника». В ярославском клубе являлся основным голкипером, отыграв все игры первенства без замен. По завершении аренды Городов хотел остаться в команде, однако «Шинник» не смог выкупить его трансфер у «Томи».

11 ноября 2010 года подписал контракт с «Краснодаром» сроком на три с половиной года. 12 марта 2011 года дебютировал в премьер-лиге в матче первого тура с «Анжи». В сезоне 2011/12 провёл 23 матча, пропустил 37 голов. В следующем сезоне потерял место в основном составе.

24 июня 2013 года официально стал игроком грозненского «Терека», подписав контракт на два года.

25 мая 2019 года «Ахмат» подписал с игроком новое соглашение по схеме 1+1.. 28 июля 2020 года покинул «Ахмат» по истечении срока контракта.

5 августа 2020 года вернулся в «Краснодар», подписав контракт сроком на 2 года.. 24 ноября дебютировал в Лиге чемпионов в матче с испанской Севильей.

Личная жизнь 
Жена Екатерина. 25 января 2011 года у них родился сын.

Статистика

Клубная

Участие в турнирах 

Итого: сыграно матчей: 260. Пропущено мячей: 300. «Сухие» матчи: 80.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Краснодара» 
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Краснодар» 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Ахмат»